Phaisztosz, ókori település Krétán
 Phaisztosz, Bórosz fia, homéroszi hős az Iliaszban